Onderwierum (dorp)
 Onderwierum (waterschap)